Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split je novim ustrojem natjecanja od sezone 1974./75. postalo je šestim rangom jakosti.  Sudjelovalo je osam klubova, a ligu je osvojio Tekstilac iz Sinja.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 7. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (8. – 14. kolo)  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Međuopćinska nogometna liga Split – Makarska 1974./75.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Duško Marović, Andrija Križević-Drina: Šest decenija Nogometnog saveza općine Split : 1920 - 1980, Split, 1980. str. 87 
 Jurica Gizdić: Dok je srca bit će i Croatie : 1974. Kujundžuša - Croatia 2004., Zmijavci, 2004., , str. 21-23 
 Marinko Perić: Povijest sporta Cetinske krajine, Sinj, 1989, str. 181 
 nk-oskotok.bloger.index.hr, NK OSK Otok - Sezone OSK-a kroz povijest (SFRJ) , objavljeno 9. lipnja 2011., pristupljeno 29. listopada 2017. 
 

1974-75
Split
1974-75 Split